Linster ist der Familienname folgender Personen: 

 Bob Linster (* 1995), luxemburgischer Eishockeyspieler
 Josef Linster (1889–1954), rumäniendeutscher Komponist und Musikpädagoge
 Kai Linster (* 1991), luxemburgischer Eishockeyspieler
 Léa Linster (* 1955), luxemburgische Sterneköchin